Ixión puede referirse a:

Ixión, en la mitología griega era el nombre de un lápita, rey de Tesalia.
(28978) Ixión, en astronomía, es un asteroide del cinturón de Kuiper.
Ixion, en zoología es un género de coral de la familia Xeniidae.